2017 ITTF World Tour (или «Seamaster ITTF World Tour» по названию основного спонсора) — 22 сезон «ITTF World Tour», серии соревнований по настольному теннису, ежегодно проводимой Международной федерацией настольного тенниса.

Турниры 2017 года были двух типов: «World Tour Platinum» и просто «World Tour». Турниры серии «Platinum» характеризуются большим призовым фондом и большим количеством присуждаемых за победы рейтинговых очков ITTF, на основе которых будут определены участники декабрьского ITTF World Tour Grand Finals.

12 января 2017 года было анонсировано, что китайская компания «Seamaster» подписала с «ITTF World Tour» четырёхлетний спонсорский контракт. Суммарный призовой фонд в 2017 году составит более $ 3,000,000.

Расписание 

Расписание турниров, опубликованное ITTF:

Система начисления очков:

События во время сезона 2017 года 
В июне 2017 года Федерация настольного тенниса Китая сообщила, что должности главных тренеров сборной команды, мужской команды и женской команды упраздняются, и вместо этого будут образованы две тренерские группы для игроков мужчин и женщин. В связи с этим было анонсировано, что бывший главный тренер сборной команды Китая Лю Голян становится вице-президентом Федерации настольного тенниса Китая. Непосредственно после этого, во время открытого чемпионата Китая по настольному теннису (China Open 2017) три ведущих игрока мужской сборной Китая Ма Лун, Сюй Синь и Фань Чжэньдун не вышли на свои очередные матчи, и им было засчитано поражение. Некоторые специалисты объясняют этот поступок протестом против увольнения Лю Голян с поста главного тренера сборной Китая.

29 июня 2017 года Федерация настольного тенниса Китая сообщила, что мужская команда Китая в полном составе (Чжан Цзикэ, Фань Чжэньдун, Сюй Синь, Янь Ань, Лианг Джинкун и Линь Гаоюань) снимается с очередного турнира ITTF World Tour Platinum — с открытого чемпионата Австралии (Australian Open), турнира, имеющего самый большой призовой фонд за год.

В июле 2017 года белорусский игрок Владимир Самсонов одержал победу в одиночном разряде на Australian Open 2017, и, таким образом, стал первым теннисистом в мире, который выигрывал этапы ITTF World Tour на всех пяти континентах — Italian Open 1996, Japan Open 1999, Brazil Open 2004, Morocco Open 2009 и Australian Open 2017.

Победители турниров

Grand Finals 

В 2017 году ITTF World Tour Grand Finals проводились c 14 по 17 декабря в столице Казахстана — Астане.

Текущие позиции спортсменов по итогам прошедших туров можно посмотреть на официальном сайте ITTF на специальной странице.

Список спортсменов получивших приглашение на ITTF World Tour Grand Finals по итогам сезона 2017 года расположен здесь.

Серия ITTF Challenge 
Дополнительно к 12 этапам ITTF World Tour, в 2017 году были проведены 11 соревнований серии ITTF Challenge Series. Эти соревнования прошли в Белоруссии, Таиланде, Чили, Словении, Хорватии, Бразилии, Северной Корее, Нигерии, Польше, Бельгии и Испании. Это будет первый раз, когда соревнования серии Challenge не будут входить в основной цикл ITTF World Tour.

Расписание 2017 ITTF Challenge:

См. также 
 2018 ITTF World Tour
 Чемпионат мира по настольному теннису 2017
 Чемпионат Европы по настольному теннису 2017

Примечания

Ссылки 
 2017 ITTF World Tour
 International Table Tennis Federation

ITTF World Tour
ITTF